Первенство Казахстана по футболу 2015 года — 21-й турнир Первой лиги, в котором приняли участие 13 клубов. Проходил с 10 апреля по 30 октября 2015 года.

Участники

Изменения 
По итогам сезона-2014 из Премьер-лиги в Первую лигу квалифицировался:
 «Спартак» (Семей) — 12-е место.

Из Первой лиги в Премьер-лигу квалифицировался:
 «Окжетпес» (Кокшетау) — 1-е место.

География соревнований

Определение мест в случае равенства очков 

В соответствии с регламентом первенства, в случае равенства очков у двух и более команд их места в текущей турнирной таблице во время проведения чемпионата определяются по следующим критериям:
 Количество побед во всех матчах;
 Разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 Количество забитых мячей во всех матчах;
 Количество мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
В соответствии с регламентом первенства, в случае равенства очков у двух и более команд их места в итоговой таблице определяются по следующим критериям:
 Количество побед во всех матчах;
 Результаты очных встреч (очки, победы, разность мячей, голы, голы на чужом поле);
 Разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 Количество забитых мячей во всех матчах;
 Количество мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой ттаблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.

Тренеры,  поставщики формы и спонсоры

Итоговая таблица 

                                                                                                                
                                                                                                                                       

«Лашын» снялся с розыгрыша после 1-го круга. В оставшихся матчах ему засчитаны поражения со счётом 0:3.

Лидеры чемпионата

2-е место по ходу чемпионата

3-е место по ходу чемпионата

Результаты матчей

Бомбардиры

Рекорды чемпионата

Голы 

Самая крупная победа хозяев (+8): 12.09.2015. «Акжайык» 8:1 ЦСКА.

Самая крупная победа гостей (+5): 03.04.2015. «Байтерек» 0:5 «Спартак».

Наибольшее количество голов в одном матче, забитых одной командой (8): 12.09.2015. «Акжайык» 8:1 ЦСКА.

Наибольшее число голов в одном матче (9): 12.09.2015. «Акжайык» 8:1 ЦСКА.

Посещаемость 

Наибольшее количество зрителей (6000): 07.06.2015. «Спартак» 2:0 «Восток».

Наименьшее количество зрителей (50): 11.07.2015. «Лашын» 0:2 «Экибастуз».

Переходный матч

Ссылки 
 Страница Первой лиги на сайте ПФЛ
 ПЕРВАЯ ЛИГА – 2015 на сайте "Казахстанский футбол" 

Казахстан
Футбол в Казахстане в 2015 году
Первая лига Казахстана по футболу